Транд с Гати (, , пр. 945—1035) — бонд и купец с Фарерских островов, главный персонаж «Саги о фарерцах» (наряду с Сигмундом сыном Брестира) . Сага повествует о ранней истории Фарерских островов и обращении их жителей в христианство.

Биография 

Транд родился на хуторе Гати (ныне деревня Нордрагота) на острове Эстурой, в семье зажиточного бонда Торбьёрна (по прозвищу Бородач с Гати) и его жены Гудрун. Согласно описанию из "Саги о фарерцах", Транд "был рыжеволос, с веснушками на лице, хорош собой" : эти черты он, вероятно, унаследовал от своего предка Торстейна Рыжего, дочь которого, Олов, считалась родоначальницей "людей с Гати" - самого знатного рода фарерцев.

После смерти отца Транд разделил наследство со своим старшим братом Торлаком и получил по жребию хутор на Гати. Занявшись торговлей и сдачей земли внаем, Транд быстро разбогател. Торлак переехал на соседний остров, но впоследствии вернулся и поселился на Гати вместе с семьей брата .

Транд был приверженцем старого уклада и убежденным язычником; "Сага о фарерцах" изображает его умелым колдуном. Он деятельно сопротивлялся христианизации Фарерских островов и, по преданию, наслал проклятие на новую веру и ее главного поборника - Сигмунда сына Брестира, наместника норвежского короля Олава Трюггвасона. Не менее важный мотив борьбы между Трандом и Сигмундом, завершающейся гибелью последнего, - стремление Транда отстоять независимость Фарер и нежелание выплачивать дань королю Олаву . Этим же событиям посвящено стихотворение фарерского поэта Януса Дьюрхуса "Чародейская песнь Транда" (Gandkvæði Tróndar).

В исландской традиции 

"Сага о фарерцах" была записана в Исландии в первой половине XIII в. и на сей день остается древнейшим письменным источником по истории Фарерских островов. Основу ее предположительно составляет устная фарерская традиция, хотя некоторые особенности повествования указывают на присутствие домыслов со стороны исландского рассказчика. В исландском языке сохранилась пословица, в которой имя собственное "Транд с Гати" переосмыслено как имя нарицательное со значением "препятствие, помеха": , "быть для кого-либо Трандом с Гати", т.е. "мешать кому-либо".

В популярной культуре 

На Фарерских островах Транда с Гати по сей день почитают как национального героя. Имя "Транд" пользуется большой популярностью среди фарерцев (тогда как имя "Сигмунд" практически вышло из употребления). В 2000 г., в юбилейной серии, посвященной 1000-летию принятия христианства на Фарерах, была выпущена почтовая марка с изображением Транда, поднимающего молот Тора против распространителей новой веры, а в 2004 г. - марка с иллюстрацией к стихотворению Я. Дьюрхуса "Чародейская песнь Транда". В 2009 г. в составе альбома By the Light of the Northern Star вышла посвященная ему композиция Tróndur í Gøtu фарерской метал-группы Týr

Внешние ссылки 
 Blásastova Museum and Tróndur í Gøtu’s Farm

Примечания 

Персоналии:Фарерские острова
История Фарерских островов